Jagodnia peut désigner :

Toponymie
 Jagodnia, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Jagodnia, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne